Tasmanipatus é um género de invertebrado da família Peripatopsidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Tasmanipatus anophthalmus

Onychophora